Into the Light – album Glorii Estefan
 Into the Light – singiel Tomcrafta

Zobacz też